Са́нтос (), «святые»; также варианты дус Са́нтус (),  или де лос Са́нтос (), «от святых») — весьма распространённая фамилия в романоязычных странах. В соответствии с правилами португальско-русской практической транскрипция в бразильском варианте португальского языка Santos правильнее передавать как Сантус, дус Са́нтус (), но в русскоязычной печати также распространена передача Сантос. В иберийском варианте португальского языка Santos передаётся как Сантуш, душ Са́нтуш (). Также встречаются другие иберийские грамматические формы — De Santo, De Santos, Del Santo, Do Santo, Dos Santos, Santi, Santis, Santiz, Senti, Sentis и пр.

Носители фамилии

А 
 Сантос, Алессандро дос (род. 1977) — бразильский футболист (полузащитник), выступавший за сборную Японии.
 Сантос, Андре (род. 1983) — бразильский футболист.
 Сантос, Антония (полное имя Мария Антония Сантос Плата; 1782—1819) — героиня войны за независимость Колумбии. 
 Сантос, Ари (род. 1982) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Сантос, Армандиньо дос (1911—1972) — бразильский футболист, нападающий.
 Сантос, Ахмед (род. 1974) — мексиканский боксёр-профессионал.

Б 
 Сантос, Бенхамин (1924—1964) — аргентинский футболист и тренер.
 Сантос, Бьянка (род. 1990) — американская актриса.

Г 
 Сантос, Гильерме (род. 1988) — бразильский футболист, защитник клуба «Понте-Прета».
 Де лос Сантос, Гонсало (род. 1976) — уругвайский футболист.

Д 
 дос Сантос, Дабней (род. 1996) — нидерландский футболист.
 дос Сантос, Данило Мариотто (род. 1996) — бразильский футболист.
 Сантос, Даниэль (род. 1975) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Сантос, Джалма (1929—2013) — бразильский футболист, защитник.
 дос Сантос, Джовани (род. 1989) — мексиканский футболист, полузащитник.
 дос Сантос, Джонатан (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Сантос, Джонни — американский музыкант, фронтмен хеви-метал-группы Silent Civilian.
  (род. 1988) — американский политик, член Палаты представителей (с 2023).
 дос Сантос, Дуглас (род. 1982) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сантос, Дуглас (род. 1994) — бразильский футболист, защитник клуба «Зенит».

Ж 
 Сантос, Жадсон Алвес дос (род. 1993) — бразильский футболист.
 дос Сантос, Жаилсон Марселино (род. 1981) — бразильский футболист, вратарь.
 дос Сантос, Жерсон (1922—2002) — бразильский футболист.
 Сантос, Жорже Элиас дос (род. 1991) — бразильский футболист.
 дос Сантос, Жуан Карлос (род. 1972) — бразильский футболист, защитник.
 Сантос, Жуниор (род. 1981) — бразильский футболист, защитник.
 дус Сантус, Жуниор (род. 1984) — бразильский боец смешанных единоборств.

И 
 Сантос, Итаро (род. 1985) — бразильский снукерист.
 Сантос, Итан (род. 1998) — гибралтарский футболист.

Й 
 Сантос, Йоган (род. 1985) — гибралтарский футболист.

К 
 Сантус, Кайро (род. 1991) — игрок в американский футбол.
 Сантос, Каре (род. 1970) — испанская (каталонская) писательница.
 дос Сантос, Кларисса (род. 1988) — бразильская баскетболистка.
 Сантос, Кристин дос (род. 1975) — американская телеведущая, журналистка и актриса.

Л 
 Сантос, Лео (род. 1998) — бразильский футболист, защитник клуба «Коринтианс».
 Сантус, Леонарду (род. 1980) — бразильский боец ММА.
 Де лос Сантос, Леонель (род. 1994) — доминиканский боксёр-профессионал.
 Сантос, Лопе (1879—1963) — филиппинский писатель, лингвист, государственный и общественный деятель.
 Сантос, Лугелин (род. 1993) — доминиканский легкоатлет-спринтер.
 Сантус, Луселия (род. 1957) — бразильская актриса, исполнительница главной роли в телесериале «Рабыня Изаура».

М 
 Сантос, Майкл (род. 1993) — уругвайский футболист, нападающий.
 Сантос, Максимо Бенито  (1847—1889) — уругвайский политический и военный деятель, президент Уругвая (1882—1886).
 дос Сантос, Мануэл (род. 1939) — бразильский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Гомес дос Сантос, Марилсон (род. 1977) — бразильский легкоатлет-марафонец.
 дус Сантус, Марку Аурелиу, более известный как Маркиньо (род. 1974) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол.
 Сантос, Марсио (род. 1969) — бразильский футболист, защитник.
 Сантос, Матиас (род. 1994) — уругвайский футболист, полузащитник.
 Де лос Сантос, Матиас (род. 1992) — уругвайский футболист.
 Феррейра дос Сантос, Мишел (род. 1990) — бразильский футболист, полузащитник и фланговый защитник.

Н 
 Сантос, Николас (род. 1980) — бразильский пловец, специализирующийся в плавание кролем и баттерфляем. 
 Сантос, Нилтон (1925–2013) — бразильский футболист и тренер.

П 
 Сантос, Педро Хорхе (род. 1976) — венесуэльский футболист, полузащитник.

Р 
 Сантос, Рауль (род. 1992) — австрийский гандболист.
 Сантос, Рафаэл Алвес дос (род. 1984) — бразильский футболист, защитник.
 Сантус, Рикарду (род. 1975) — бразильский пляжный волейболист, олимпийский чемпион 2004 года.
 Сантус, Роберту (1928—1987) — бразильский кинорежиссёр, сценарист, монтажёр и педагог.
 Сантос, Ромео (настоящее имя Энтони Сантос; род. 1981) — американский певец, композитор, музыкальный продюсер.
 Сантос, Руфино Хиао (1908—1973) — первый филиппинский кардинал.

С 
 Соуза Сантос, Самир Каэтано де (род. 1994) — бразильский футболист.
 Сантос, Селио Феррейра дос (род. 1987) — бразильский футболист.
 
 Сантос, Сисеро (род. 1984) — бразильский футболист, полузащитник.

Т 
 дус Сантус, Теотониу (1936—2018) — бразильский экономист, социолог и политолог.

Ф 
 Сантус, Фабио (род. 1976) — итальянский лыжник.
 Сантос, Фаусто дос (1905—1939) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сантос, Флавио (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Сантос, Франсилеудо дос (род. 1979) — бразильский футболист (нападающий), выступавший за сборную Туниса.
 Сантос, Франсиско (1968) — испанский математик.

Х 
 Сантос, Хосе Карлос (1931—2016) — перуанский дирижёр.
 Сантос, Хуан Мануэль (род. 1951) — колумбийский политик, президент Колумбии (с 2010 года).
 Сантос, Хулио дос (род. 1983) — парагвайский футболист, полузащитник.
 Дос Сантос, Хосе Агуинело (1888—2017) — неверифицированный бразильский долгожитель.

Э 
 Сантос, Эвертон (полное имя Эвертон Леандро дос Сантос Пинту; род. 1986) — бразильский футболист, нападающий клуба «Фигейренсе».
 Сантос, Эдсон Биспо дос (1935—2011) — бразильский баскетболист.
 Сантос, Эдуардо дос (род. 1981) — бразильский футболист, нападающий.
 Сантос, Эмерсон Раймундо (род. 1995) — бразильский футболист, защитник.

Псевдонимы 
 Сильвио Сантос (настоящее имя Сеньор Абрабанель; род. 1930) — бразильский телеведущий и предприниматель.

Двойные фамилии 
 Адриано дос Сантос, Джованни Апаресидо (род. 1987) — бразильский футболист, вратарь, который в настоящее время играет за «Атлетико Минейро».
 
 Алмейда Сантос, Эвертон Жозе (род. 1989) — бразильский футболист, центральный защитник немецкого клуба «Вюрцбургер Киккерс».
 Альмарас-и-Сантос, Энрике (1847—1922) — испанский кардинал, епископ.
 Андраде Сантос, Виктор (род. 1995) — бразильский футболист, нападающий клуба « Бенфика».
 Биспо дос Сантос, Адриано (род. 1987) — бразильский футболист, опорный полузащитник футбольного клуба «Витория» из Салвадора.
 Сантус Диас, Жоржи Луис дус (род. 1976) — бразильский футболист, защитник.
 Коста Сантос, Данте Бонфим (род. 1983) — бразильский футболист, защитник мюнхенской «Баварии».
 
 Оливейра дос Сантос, Итало (род. 1988) — бразильский футболист.
 Месиас дос Сантос, Леандро (род. 1983) — бразильский футболист, защитник клуба «Корона».
 
 Рамос дос Сантос, Алфредо (1920—1997) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сантана дос Сантос, Андерсон (род. 1986) — бразильский футболист, защитник.
 Сантос Гонсалвес, Алоизио дос (Ло Гофу) (род. 1988) — китайский футболист бразильского происхождения, нападающий сборной Китая.
 Сантос де Оливейра, Данило дос (род. 2001) — бразильский футболист, полузащитник.
 Сантос до Насименто, Рамирес (род. 1987) — бразильский футболист, полузащитник.
 
 Сантос Ириарте, Викториано (1902—1968) — уругвайский футболист
 Сантос Кальдерон, Франсиско (род. 1961) — колумбийский журналист, вице-президент Колумбии (2002—2010)
 Сантос Коста, Марио Сержио, более известный как Мариньо (род. 1990) — бразильский футболист, фланговый нападающий.
 Сантос Лус, Элен Кристина (род. 1972) — бразильская баскетболистка.
 Сантос Лус, Луис дос (1909—1989) — бразильский футболист, защитник.
 Сантос Монтехо, Эдуардо (1888—1974) — президент Колумбии (1938—1942).
 Сантос Родриго, Жуан Силва (1977—2013) — бразильский футболист.
 Сантос Соуза, Карлос Энрике дос (род. 1983) — бразильский футболист, защитник.
 Сантос Торроэлья, Анхелес (1911—2013) — испанская (каталонская) художница.
 Сантос Чокано, Хосе (1875—1934) — перуанский поэт, дипломат.
 Сантос-Дюмон, Альберто (1873—1932) — бразильский пионер авиации.
 Силвейра дос Сантос, Жуан (род. 1979) — бразильский футболист, защитник.
 Соуза Сантос, Жобсон (род. 1995) — бразильский футболист, полузащитник.
 
 Фиделис дос Сантос, Жозе Мария (1944—2012) — бразильский футболист, правый защитник.
 Флорес Сантос, Хенаро (1942—2019) — боливийский профсоюзный и политический деятель.
 Каэтану дус Сантус, Жуан (1808—1863) — бразильский театральный деятель, актёр.

Топонимы 
 Сантус — город в Бразилии.
 Сантос — коммуна во Франции.

Составные названия 
 Вильяр-де-Сантос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. 
 Генерал-Сантос — город в провинции Южный Котабато, на острове Минданао, Филиппины.
 
 Сантос-Дюмон — второй главный аэропорт города Рио-де-Жанейро, Бразилия.
 Тодос-Сантос — посёлок в муниципалитете Ла-Пас мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния.

Футбольные клубы 
 «Сантос» — бразильский футбольный клуб из города Сантус.
 «Сантос» — бразильский футбольный клуб из города Макапа.
 «Сантос» — южноафриканский футбольный клуб из Кейптауна.
 «Сантос» — эстонский футбольный клуб из Тарту.
 «Сантос» — бразильский мини-футбольный клуб из города Сантус, штат Сан-Паулу, существовавший в 2011 году, чемпион Бразилии. 
 «Сантос Лагуна» — мексиканский футбольный клуб из города Торреон, штата Коауила.

См. также 
 Джеферсон Дуглас дос Сантос Батиста (род. 1989) — бразильский футболист, полузащитник.
 Жоземар дос Сантос Силва (род. 1980) — бразильский футболист, нападающий.
 Жулио Сезар де Соуза Сантос (род. 1984) — бразильский футболист, вратарь клуба «Коринтианс», за который выступает на протяжении всей карьеры.
 Карлос Сантос де Жезус (род. 1985) — бразильский футболист, защитник клуба «Зоб Ахан».
 Нунес Жоан Дос Сантос (Жоан; род. 1976) — бразильский футболист, игрок в мини-футбол. 
 Пауло Афонсо Сантос Жуниор (род. 1982) — бразильский футболист, защитник клуба «Реал Бетис».
 Сержио Клаудио дос Сантос (род. 1971) — бразильский футболист.
 Тьяго Майер дос Сантос (известный как Шумахер; род. 1986) — бразильский футболист, нападающий клуба «Академика».
 Тиагу Силва дус Сантус (род. 1979) — бразильский футболист, защитник клуба «Жувентуде». 
 Уоллас (футболист, 1994) (род. 1994) — бразильский футболист, правый защитник клуба «Витесс» и молодёжной сборной Бразилии.
 Фабио дос Сантос (род. 1977) — бразильский футбольный вратарь.
 Фабио Сантос Ромеу (род. 1985) — бразильский футболист, левый латераль «Коринтианса».
 Эденилсон Андраде дос Сантос (род. 1989) — бразильский футболист, защитник клуба «Удинезе»